Альдо-Бонси () — город в Аргентине в провинции Буэнос-Айрес в муниципалитете Ла-Матанса.

История 
В конце XIX века итальянец Альдо Бонци эмигрировал в Аргентину, и приобрёл землю в этих местах. Когда в 1908 году здесь была проведена железная дорога, он пожертвовал землю под железнодорожную станцию, которая за это была названа в его честь. Вокруг станции вырос населённый пункт.

Примечания 

Города провинции Буэнос-Айрес